Monoclea är ett släkte av bladmossor. Monoclea ingår i familjen Monocleaceae. 

Monoclea är enda släktet i familjen Monocleaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Levermossor
Monoclea